Artis Ābols (né le  à Riga en RSS de Lettonie) est un joueur soviétique puis letton de hockey sur glace. Son fils, Rodrigo Ābols, est également un joueur de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Carrière en club 
La carrière d'Ābols commence alors que l'Union Soviétique est dans les phases finales de sa chute. Ses premières années sont donc marqué par le chaos qui s'ensuit. Il joue à la fois dans les championnats d'URSS et de Lettonie. La situation ce stabilise et Ābols joue principalement avec le Pārdaugava Rīga en championnats letton et russe jusqu'en 1995 où il passe un an avec l'Essamika Ogre avant de quitter sa Lettonie natale pour l'Europe du Nord. Durant les sept saisons suivante, à l'exception de deux matchs avec le HK Liepājas Metalurgs durant la campagne 1999-2000, Ābols joue pour différent clubs de Suède, de Finlande et du Danemark. En 2004, il retourne en Lettonie et après un premier départ du hockey en 2008, il revient pour trois nouvelles campagnes pour prendre finalement sa retraite en 2013. Durant sa carrière, il a remporté six fois le championnat letton.

Depuis 2008, il poursuit également une carrière d'entraineur. Après plusieurs années comme entraineur adjoint avec le Dinamo Riga, il est nommé entraineur chef le  en remplacement de Pekka Rautakallio. Le , il quitte Riga pour devenir l'adjoint de Sergueï Svetlov au Lada Togliatti. Il remplacera ce dernier au poste d'entraineur chef le . Il redevient entraineur-adjoint du Dinamo Riga pour la saison 2018-2019.

Internationale 
Ābols représente la Lettonie au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde sénior en 1993 et son dernier à lieu en 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur

En club 

| 1990-1991|| RASMS Riga|| URSS 3 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Pārdaugava Rīga-2|| Lettonie || 16|| 24|| 12|| 36|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Stars Riga|| URSS || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1991-1992|| RASMS Riga|| URSS 3 || 18|| 5|| 4|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Pārdaugava Rīga|| Lettonie || 11|| 11|| 8|| 19|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Pārdaugava Rīga|| Superliga || 36|| 4|| 4|| 8|| 26|| 2|| 0|| 1|| 1|| 5
|-
| 1993-1994|| Pārdaugava Rīga|| Superliga || 32|| 7|| 7|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Pārdaugava Rīga-2|| Lettonie || 12|| 15|| 14|| 29|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Pārdaugava Rīga|| Superliga || 13|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Essamika Ogre|| Lettonie || 29|| 35|| 40|| 75|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Nittorps IK|| Division 2|| 32|| 26|| 27|| 53|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Odense Ishockey Klub|| AL-Bank Ligaen || 49|| 42|| 52|| 94|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Hermes Kokkola|| I-divisioona|| 12|| 4|| 5|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Jokipojat Joensuu|| I-divisioona|| 26|| 14|| 11|| 25|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HK Liepājas Metalurgs|| EEHL|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| IK Nyköpings NH 90|| Allvenskan|| 41|| 19|| 23|| 42|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| IK Nyköpings NH 90|| Allvenskan|| 38|| 19|| 24|| 43|| 34|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| IK Nyköpings NH 90|| Allvenskan|| 41|| 19|| 23|| 42|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Vojens Lions|| AL-Bank Ligaen || 25|| 11|| 11|| 22|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| IK Nyköpings Hockey|| Allvenskan|| 25|| 7|| 9|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK Riga 2000|| EEHL|| 15|| 5|| 5|| 10|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK Riga 2000|| Lettonie|| 11|| 3|| 16|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK Riga 2000|| Ekstraliga|| 33|| 8|| 16|| 24|| 22|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000|| Ekstraliga|| 42|| 12|| 24|| 36|| 60|| 6|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2006-2007|| HK Riga 2000|| Lettonie|| 39|| 20|| 31|| 51|| 66|| 11|| 4|| 9|| 13|| 
|-
| 2007-2008|| HK Riga 2000|| Lettonie|| 40|| 12|| 30|| 42|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Ozolnieki/Monarhs|| Lettonie|| 10|| 4|| 13|| 17|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012|| HK Ozolnieki/Monarhs|| Lettonie|| 6|| 4|| 6|| 10|| 6|| 6|| 3|| 6|| 9|| 6
|- 
| 2012-2013|| HK Ozolnieki/Monarhs|| Lettonie|| 6|| 4|| 5|| 9|| 2|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-

Internationale 

| 1993 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 10 || 8 || 18 || 6 || align="left"| 
|-
| 1993 || align="left"|Qualifications olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"| 
|-
| 1999 || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2000 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"| 
|-
| 2001 || align="left"|Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2001 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| 
|-
| 2000-2001 || align="left"|International || 15 || 1 || 5 || 6 || 12 || align="left"| 
|-
| 2002 || align="left"|Championnat du monde ||6 || 0|| 0|| 0|| 4|| align="left"| 
|-
| 2001-2002 || align="left"|International || 12 || 2 || 0 || 2 || 8 || align="left"| 
|-
| 2002-2003 || align="left"|International || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|

Entraineur-chef 

|-
|2012-2013 || Dinamo Riga || KHL || 28 || 9 || 17 || 2 || Non qualifiés
|-
|2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 54 || 33 || 16 || 5 || Premier tour
|-
|2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 60 || 25 || 30 || 5 || Non qualifiés
|-
|2015-2016 || Lada Togliatti || KHL ||  || Non qualifiés
|-
|2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 60 || 21 || 32 || 7 || Non qualifiés
|-
|2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 56 || 16 || 34 || 6 || Non qualifiés
|-
|2020-2021 || HK Zemgale/LLU || Lettonie || 36 || 31 || 5 || 0 || Finaliste
|-
|2021-2022 || HK Zemgale/LLU || Lettonie ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Entraîneur letton de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Liepājas Metalurgs